Ciència, tecnologia i filosofia:
 Mètode (programació), mena de subrutina en un llenguatge orientat a l'objecte 
 Mètode o metodologia, anàlisi sistemàtica i teòrica dels mètodes aplicats a un àmbit d'estudi element clau de les ciències formals.
 Mètode científic, conjunt de tècniques utilitzades per investigar fenòmens, adquirir nous coneixements, o corregir i integrar coneixements previs
 Mètode empíric, model d'investigació científica, que es basa en la lògica empírica i que juntament amb el mètode fenomenològic és el més utilitzat en el camp de les ciències socials i en les ciències descriptives
 Mètode d'assaig, procediment definitiu que produeix un resultat de prova
 Mètode d'extrapolació, mètode científic/lògic que consisteix a suposar que el curs dels esdeveniments continuarà en el futur, convertint-se en les regles que s'utilitzaran per a arribar a una nova conclusió
 Mètode d'interpolació, mètode científic/lògic que consisteix a determinar cadascuna de les variables en les formes en les quals que es poden reproduir i com afecten al resultat
 Mètode hipoteticodeductiu, fonament del mètode científic desenvolupat per Francis Bacon es va considerar que la ciència partia de l'observació de fets i que d'aquesta observació repetida de fenòmens comparables
 Obres:
 Discurs del mètode, l'obra principal de Descartes
 Mètode (revista), revista de divulgació científica
 Informàtica
 Lingüística: Mètode comparatiu, tècnica emprada pels lingüistes per demostrar les relacions genètiques entre llengües
 Música:
 Mètode (música), un llibre o manual per a aprendre a tocar un instrument
 Sexualitat:
 Mètode anticonceptiu vegeu contracepció

Hi ha molts mètodes amb un nom específic:
 Llista de pàgines que comencen per "Mètode"